

Persone
 Félix Amiot (1894-1974) – ingegnere francese
 François Amiot (1889-1971) – teologo sulpiziano francese
 Grégoire Amiot (1995) – calciatore francese
 Joseph-Marie Amiot (1718-1793) – missionario francese

Altro
 Avions Amiot – azienda aeronautica francese